Čaja (anche traslitterata come Chaja o Chaya) è un toponimo russo che può riferirsi a:
Čaja: fiume della Siberia occidentale, affluente dell'Ob';
Čaja: fiume della Siberia centro-orientale, affluente della Lena.